А́рмстронг () — англомовне прізвище, що походить з місцевостей, розташованих поблизу англо-шотландського кордону. Воно бере посаток від середньоанглійського слова, що значило «людина, сильна у руках». В Ірландії прізвище з'явилось як англіфікована форма двох гельських імен з провінції Ольстер:  (у значенні «син сильної людини») та  (у значення «сильний О'Лавері»). Клан Армстронг є кланом з прикордонної території між Англією та Шотландією.

Вважається, що шотландське прізвище Армстронг було надане стародавнім королем Шотландії зброєносцю Фейрберну (Fairbairn) за проявлення сили у бою.

У Великій Британії це прізвище досить поширене у Північно-Східній Англії, Камбрії, Ланкаширі, Йоркширі, Скоттіш-Бордерсі, Ланаркширі, Ершир, Дамфріс-і-Галловей та Північній Ірландії, а у США воно добре представлене у Глибокому Півдні та інших південних штатах.

Відомі носії прізвища

А 
 Аарон Армстронг (;  1977) — тринідадський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).

Б 
  (;  1953) — американська акторка.
 Бетсі Армстронг (;  1983) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Бі Джей Армстронг (;  1967) — американський баскетболіст, захисник.
 Біллі Армстронг (; 1891—1924) — британський кіноактор.
 Біллі Джо Армстронг (;  1972) — вокаліст, головний поет і гітарист панк-рок тріо «Green Day».
 Боб Армстронг (; 1931—1970) — канадський хокеїст.

В 
  (;  1946) — голлівудський кінорежисер, постановник трюків і дублер.
 Вільям Джордж Армстронг (; 1810—1900) — англійський інженер, конструктор гармат, промисловець, барон.
 Вільям Лестер Армстронг (; 1937—2016) — американський бізнесмен і політик-республіканець.

Г 
 Генрі Армстронг (, уроджений — Генрі Джексон мол., ; 1912—1988) — американський боксер-професіонал і чемпіон світу з боксу.
 Генрі Едвард Армстронг (; 1848—1937) — англійський хімік.

Д 
  (;  1963) — американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка (1984).
  (; 1926—2014) — австралійський філософ, представник аналітичної філософії.
 Дерек Армстронг (;  1973) — канадський хокеїст.
 Десмонд Армстронг (;  1964) — американський футболіст, захисник.
 Джеррі Армстронг (;  1954) — північноірландський футболіст, що грав на позиції нападника.
  (;  1950) — австралійська кінорежисерка, сценаристка, кінопродюсерка, артдиректорка.
 Джо Армстронг (; 1950—2019) — британський науковець в галузі інформаційних технологій,
 Джон Армстронг (; 1922—2010) — американський політолог.
 Джордж Армстронг (; 1930—2021) — канадський хокеїст.
 Джордж Армстронг (, 1944—2000) — англійський футболіст.

Е 
 Едвард Роберт Армстронг (; 1876—1955) — канадсько-американський інженер і винахідник.
 Едвін Армстронг (; 1890—1954) — видатний американський радіоінженер і винахідник.

К 
 Карен Армстронг (;  1944) — британська релігієзнавиця, філософ і публіцистка
 Кертіс Армстронг (;  1953) — американський актор і співак.
 Кен Армстронг (; 1924—1984) — англійський і новозеландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Колбі Армстронг (;  1982) — канадський хокеїст.
  (;  1959) — шотландський композитор класичної музики, кінокомпозитор.
 Крістін Армстронг (;  1973) — американська велогонщиця, олімпійська чемпіонка (2008, 2012, 2016).

Л 
 Ленс Армстронг (, уроджений — Ленс Едвард Гундерсон;  1971) — американський професійний велогонщик.
 Луї Армстронг (; 1901—1971) — американський джазовий музикант: трубач і співак, названий «королем джазу».

М 
 Мюррей Армстронг (; 1916—2010) — канадський хокеїст.

Н 
 Ніл Армстронг (; 1930—2012) — американський астронавт, командир «Аполлона-11», який виконав політ на Місяць.

Р 
 Рег Армстронг (; 1928—1979) — ірландський мотогонщик, п'ятиразовий віце-чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP.
 Ред Армстронг (; 1938—1974) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
  (; 1890—1973) — американський актор.

С 
 Стюарт Армстронг (;  1992) — шотландський футболіст, півзахисник.

Т 
 Тім Армстронґ (;  1966) — американський музикант та композитор.
  (; 1832—1911) — англійський художник, у 1881—1898 роки директор музею Вікторії та Альберта.

Вигадані персонажі 
 Хлоя Армстронг () — вигаданий персонаж у науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама: Всесвіт».

Примітки